«Панцерфауст» — немецкий одноразовый гранатомёт времён Второй мировой войны.
 «Панцерфауст» — оккупация Венгрии немецкими войсками во время Второй мировой войны в октябре 1944 года с целью не допустить выхода Венгрии из войны.

См. также 
 Panzerfaust